Gele bramenvlekmot
 Zwarte bramenvlekmot